Chautauqua County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Chautauqua County (Kansas)
 Chautauqua County (New York)